Культура Шулавери-Шому, или шулавери-шомутепинская культура, — археологическая культура, существовавшая в Закавказье (территория современного Азербайджана, Грузии и Армянское нагорье) в позднем неолите и энеолите. Датируется примерно 6000 — 4000 гг. до н. э. Названа по поселениям Шулавери-гора в Грузии и Шомутепе (холм Шому) в Азербайджане.

Археологические раскопки 
Археологические раскопки Шулаверис-гора и Имирис-гора проводились Квемо-Картлийской объединённой археологической экспедицией Государственного музея Грузии и Тбилисского государственного университета под руководством профессора О. М. Джапаридзе в 1965—1966 годах.

Согласно Джавахишвили: «Мы затрудняемся сказать, насколько приемлема радиоуглеродная дата, установленная для Шому-Тепе; по немногочисленым материалам, которыми мы располагаем в настоящее время из публикаций этого памятника, она кажется несколько заниженной (5560 ± 70 до н. э.) но, учитывая, что из остальных четырех радиоуглеродных определений возраста данной культуры, которые имеются в настоящее время (Тойра-тепе — 4295 ± 125; Шулаверис-гора, нижний слой — 4675 ± 210; Шулаверис-гора, верхний слой — 3970 ± 300; Кюль-тепе — 3820 ± 90 до н. э.) два дают первую половину и середину V тыс. до н. э., с другой стороны, что материалы Шому-тепе известны нам лишь очень поверхностно, она все же не может быть отброшена без оговорок».

Хронология и влияние 

Считается, что эта культура возникла вскоре после резкого похолодания 6200 г. до н. э., продолжавшегося около 2 столетий.

Существует гипотеза о связи буго-днестровской культуры и Шулавери-шомутепинской.

Культура Шулавери-Шому предшествует куро-араксской культуре, существовавшей на территории Закавказья и прилегающих областей Ближнего Востока около 4000 — 2200 гг. до н. э., и которая в дальнейшем значительно повлияла на последующую триалетскую культуру (2200—1500 гг. до н. э.). Культура Сиони (Sioni сulture) в Восточной Грузии, вероятно, была переходной от шулаверийской к куро-араксской.

В Азербайджане слои лейлатепинской культуры в некоторых случаях перекрывают более ранний слой культуры Шулавери-Шому.

Экономика и материальная культура 
Культура Шулавери-Шому, как и соседние неолитические и халколитические культуры Южного Кавказа, использовали местный обсидиан для изготовления орудий, занимались скотоводством (крупный рогатый скот, свиньи), выращивали культурные растения, в том числе виноград. В Гадачрили гора (Gadachrili gora), недалеко от деревни Imiri, радиоуглеродный анализ указывает на дату около 6000 года до нашей эры. Многие характерные черты материальной культуры Шулавери-Шому (круглые глинобитные здания, керамика с пластическими украшениями, антропоморфные женские статуэтки, обсидиановые орудия — преимущественно продолговатые призматические ножи), как предполагается, произошли от культур ближневосточного неолита (Хассуна, Халаф).

См. также 
 Лейлатепинская культура
 Куро-араксская культура
 Триалетская культура
 Доисторическая Армения
 Доисторический Азербайджан
 Доисторическая Грузия

Литература 
 Джавахишвили А. И. Строительное дело и архитектура поселений Южного Кавказа V—III тыс. до н. э. Тбилиси, «Мецниереба», 1973

Примечания

Ссылки 
 На стенках древних сосудов найдены следы вина возрастом восемь тысяч лет

Куро-араксская культура
 
Неолит Азии
Неолит Европы
Азия медного века
Европа медного века
Археологические культуры Азербайджана
Археологические культуры Армении
Археологические культуры Грузии